Die If Stockholm Open 2003 waren ein Tennisturnier, welches vom 20. bis 26. Oktober 2003 in Stockholm stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2003 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in St. Petersburg die St. Petersburg Open und in Basel die Davidoff Swiss Indoors Basel gespielt, welche genau wie die If Stockholm Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Vorjahressieger im Einzel war Paradorn Srichaphan, der dieses Jahr als Setzlistenerster schon in der ersten Runde ausschied. Neuer Turniersieger wurde der US-Amerikaner Mardy Fish (Setzliste Nr. 5), der sich im Finale gegen den Lokalmatadoren Robin Söderling durchsetzte. Für Söderling war es das erste Finale, für Fish der erste Titel der Karriere.
Titelverteidiger im Doppel waren Wayne Black und Kevin Ullyett, die dieses Jahr im Viertelfinale an Wayne Arthurs und Paul Hanley scheiterten. Die wiederum verloren im Finale gegen Jonas Björkman und Todd Woodbridge, die sich als Setzlistenerste ihren elften gemeinsamen Titel sicherten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 625.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 650.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF)

Tennisturnier 2003
Tennisturnier in Stockholm